

Persone
Esther Qin – tuffatrice cinese naturalizzata australiana
Qin Guorong – ex calciatore cinese
Qin Haiyang – nuotatore cinese
Qin Jiushao – matematico e politico cinese
Qin Kai – tuffatore cinese
Qin Shaobo – attore e circense cinese
Qin Sheng – calciatore cinese
Qin Siyu – pallavolista cinese
Qin Yi – attrice cinese
Qin Yiyuan – ex giocatrice di badminton cinese.

Storia
Qin – antico stato cinese
Dinastia Qin – dinastia a capo dello Stato Qin che unificò la Cina
Da Qin – antico nome con cui i cinesi di riferivano all'impero romano
Qínzhōu – antica provincia cinese situata nell'odierno Gansu

Altro
Qin – strumento musicale cinese (nome usato anche per altri cordofoni)
Qin – videogioco del 1987 della ERE Informatique
Qin: Tomb of the Middle Kingdom – videogioco del 1996 per Mac e Windows
Contea di Qin – contea della Cina, situata nella provincia dello Shanxi